Biritinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Biritinga (ort), Bahia, 
 Biritinga (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar